Села:
 Шишкине — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Шишкине — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Шишкине — Кіровоградська область, Новоукраїнський район